

Села

Україна 
Колесники — Рівненська область, Рівненський район

Колесники — колишнє село Овруцького району Житомирської області, зняте з обліку 23 квітня 2008 року

Білорусь 
Колесники — Берестовицький район, Гродненська область.